Dino Baggio (1971), Italiaans voetballer
 Livio Baggio (1966), Belgisch atleet
 Roberto Baggio (1967), Italiaans voetballer
 Sebastiano Baggio (1913–1993), Italiaans geestelijke
 Anselmo da Baggio (1010/15–1073), Italiaans geestelijke (Paus Alexander II)
 Baggio Husidić (1987), Bosnisch-Amerikaans voetballer
 Baggio Wallenburg (1999), Nederlands voetballer